Колонија ел Прогресо има више значења:

 Колонија ел Прогресо (Петлалсинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Колонија ел Прогресо (Сан Антонио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Колонија ел Прогресо (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија ел Прогресо (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику